Mata-rodona (Mura), masia i indret del municipi de Mura (Bages).
 Mata-rodona (Begues), muntanya entre els municipis de Begues (Bages) i d'Olivella (Garraf).
 Serra de Mata-rodona, serra entre els municipis de Saldes i de Vallcebre (Berguedà).